Il doppio del torneo di tennis Surbiton Trophy 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Arnaud Clément e Édouard Roger-Vasselin che hanno battuto in finale Harel Levy e Jim Thomas 7-64, 63-7, [10-7].

Teste di serie 

 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Eric Butorac /  Ashley Fisher (primo turno)

 Harel Levy /  Jim Thomas (finale)
 Alex Kuznetsov /  Miša Zverev (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2008